Een bemande maanlanding
 Man on the Moon (film), film uit 1999
 Man on the Moon (R.E.M.), lied van de band R.E.M. uit 1992, ook gebruikt als soundtrack in bovengenoemde film
 Man on the Moon: The End of Day, album uit 2009 van de rapper Kid Cudi
 Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager, album uit 2010 van de rapper Kid Cudi